Hackeriella är ett släkte av insekter. Hackeriella ingår i familjen Peloridiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Hackeriella